Massimo Murru – ballerino italiano
 Nicola Murru – calciatore italiano
 Serafino Murru – cantante italiano
 Simonetta Murru – politica italiana